

Geografia
 Rast – comune della Romania ubicato nel distretto di Dolj

Medicina
 RAST test – esame del sangue finalizzato ad identificare possibili allergeni responsabili di allergia nell'uomo

Persone
 Brian Rast – giocatore di poker statunitense
 Camille Rast – sciatrice alpina svizzera
 Grégory Rast – ex ciclista su strada svizzero
 René Rast – pilota automobilistico tedesco